SUX steht für:
 Sioux Gateway Airport (IATA-Code), Sioux City im Woodbury County, Iowa

sux steht für:
 Sumerische Sprache (ISO-639-3-Code)

Sux ist der Künstlername von:
 Lush Sux, australischer Street-Artist

Abkürzung